Железнодорожная станция Фокстон () — железнодорожная станция в деревне Фокстон (графство Кембриджшир, регион Восточная Англия). Расположена на Кембриджской линии, между станцией  и Шепретской раззвилкой на Магистрали Западной Англии южнее станции . Станция Фокстон находится в 11 км (7 милях) к юго-западу от станции . Станция, равно как и поезда, следующие через нее, обслуживается железнодорожным оператором Great Northern.

Станция находится к северу от весьма напряженного железнодорожного переезда по Шоссе A10, который управляется с расположенного рядом поста. Непосредственно за переездом от основного хода Кембриджской линии отходит в западном направлении грузовая ветка (т.н. Баррингтонская легкорелсовая дорога), обслуживающая расположенные неподалеку цементный завод и карьер.

История 
Станция Фокстон была открыта Железной дорогой восточных графств 1 апреля 1852 года, на участке, который соединил построенную годом раньше станцию  с Магистралью Западной Англии возле станции . Тем самым образовалась нынешняя Кембриджская линия, по которой Фокстон получил прямую связь со столицей. С 1 апреля 1866 года управление станцией и движение по Кембриджской линии и далее до Лондона осуществляется железнодорожной компанией Great Northern.

С 1978 года временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Фокстона с Лондоном. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до станции . Пассажиры из Фокстона, как, впрочем, и других станций между Кембриджем и Ройстоном, вынуждены были пользоваться челночным дизель-поездом  —  и на его конечной станции пересаживаться на электропоезд до Лондона. Лишь в 1987 году было получено правительственное решение о продлении электрифицированного участка от Ройстона до Кемюриджа, что было осуществлено в течение 12 последующих месяцев, благодаря чему прямое сообщение Фокстона с Лондоном восстановилось с 1988 года.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора Great Northern, следующий по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья, по маршруту со всеми остановками между станциями ) и Лондон — Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или)

Перспективы 

По завершении реализации Программы развития Темзлинк (ожидается в мае 2018 года) через Фокстон будет запущен новый маршрут, следующие южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что касается Фокстона, то проект предполагает 2 поезда в час, от станции  до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()), через Фокстон и далее через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании